Lars Erik Gustavsson (med varierande stavningar) kan syfta på:

Lars Erik Gustafsson i Brånsta (1869–1933), svensk lantbrukare och riksdagsman
Lars-Erik Gustafsson (född 1938), svensk hinderlöpare
Lars Eric Gustafsson (född 1956), svensk advokat